Camas Separadas es el cuarto álbum de estudio del cantante de cumbia tropical Omar Shane, fue lanzado en 1991 por medio de Leader Music.

Detalles 
Fue grabado entre septiembre y octubre de 1991 en el estudio Recordex (Buenos Aires) y lanzado a la venta por los sellos Leader Music y Magenta. La producción del álbum estuvo a cargo de Oscar Cush y compilado por Miguel Ángel Senini. Posé un videomusical de la canción ''Camas Separadas'' rodado en el ferroviario y rosedal de Palermo. Tuvo reconocimiento y difusión por las canciones ''Camas Separadas'' y Sombras.

Formatos 
El álbum fue lanzado en el formato de LP (vinilo), casete y CD

Lista de Canciones 

 1 - Mi novia flor
 2 - Camas separadas
 3 - Ya no quiero tu cariño
 4 - Adiós amor
 5 - Niña bonita niña flor
 6 - Baila y déjate llevar
 7 - Popurrí: Ahora te vas/Sólo una carta/Déjame si quieres/Volverás un día
 8 - Viento en contra
 9 - Oye morena no seas ingrata
 10 - Sombras

Referencias 

Álbumes de cumbia
Álbumes de 1991